Heràclit d'Halicarnàs, en llatí Heracleitus, en grec antic , fou un poeta elegíac grec natural d'Halicarnàs, contemporani i amic de Cal·límac, que va escriure sobre ell un epigrama conservat per Diògenes Laerci.

Referències 

Epigramatistes
Poetes elegíacs
Poetes grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors d'Halicarnàs